Mitologia grega
 Polidora (filha de Oceano) — uma das oceânides
 Polidora (mãe de Menéstio) — filha ou esposa de Peleu, o pai de Aquiles
 Polidora (filha de Meleagro) — segundo algumas versões, esposa de Protesilau, matou-se quando soube que o marido havia morrido na Guerra de Troia

Desambiguação